

Persone 
Ambrosio Plaza – militare venezuelano, ufficiale nella Guerra d'indipendenza
Paco Plaza – regista spagnolo
Rubén Plaza Molina – ciclista spagnolo
Braulio Rodríguez Plaza – arcivescovo spagnolo
Victorino de la Plaza – politico argentino

Località
Plaza – centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Dakota del Nord
Plaza – comune del Venezuela, nello stato di Miranda
Plaza de la Revolución – municipio della capitale cubana dell'Avana

Altro 
Plaza – termine spagnolo indicante la piazza
Plaza – album di Capo Plaza del 2021
Hotel Plaza